Йод:

 Иод — химический элемент.
 Йод — бытовое название спиртового раствора иода, применяемого как антисептическое средство, АТХ: .
Буква:
 Йод — буква древнееврейского алфавита.
 Йод — буква сирийского алфавита.
 Йод — буква финикийского алфавита.

Иное:
 Йод — российское интернет-издание.